Unbelievable (EMF), een nummer van de Britse band EMF uit 1990
 Unbelievable (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2019